Ranavalona II (1829, Ambatomanoina, Madagascar - 13 de juliol de 1883, Antananarivo, Madagascar) fou reina de Madagascar (1868 - 1883).

Biografia 
En el tron va succeir a la seva cosina germana Rasoherina, vídua del rei Radama II (cosí germà d'ambdues, i que va ser també el primer espòs de Ranavalona II). Es va casar amb Rainivoninahitriniony, primer ministre (qui també va ser espòs de les reines Rasoherina i Ranavalona III), i fou batejada el 21 de febrer de 1869, convertida al cristianisme. El seu regnat va començar el 2 d'abril de 1868 i va ser coronada el 3 de setembre del mateix any. També se la va conèixer en aquest període com Ranavalo-Manjaka 'II. El seu regnat es va caracteritzar per la ràpida occidentalizació de l'illa, la cooperació de missioners britànics, el creixement econòmic, la construcció d'escoles i l'inici de la primera codificació de la llei, però també per l'aparició de conflictes pel poder colonial de França.

Com a consort del rei Radama II (també el seu cosí germà), el seu nom va ser Ramoma.

Ranavalona II va ser succeïda per Ranavalona III, última monarca del país.

Distincions honorífiques

Distincions honorífiques malgaixes 
  Sobirana Gran Maestre de l'Ordre de l'Àguila Real (02/04/1868).
  Sobirana Gran Maestre de l'Ordre de Radama II (02/04/1868).
 Sobirana Gran Maestre de l'Ordre del Mèrit (02/04/1868).
 Sobirana Gran Maestre de l'Ordre del Mèrit Militar (02/04/1868).

Ancestres

Referències

Vegeu també 
 Regne Merina
 Història de Madagascar

Reis de Madagascar